Opt-out je obecné označení pro mechanismus, jak se jednotlivec může vyvázat z nežádoucí služby.

 Opt-out (Evropská unie) – V případě Evropské unie se jedná o výjimku z práva EU pro daný členský stát.
 Penzijní fond – V České republice bývá pojem opt-out používán v souvislosti s připravovanou důchodovou reformou, kdy část peněz má být uložena v soukromých penzijních fondech.
 V případě obchodních nabídek šířených prostřednictvím e-mailu bývá pojmem opt-out označován mechanismus, kdy příjemce mailu klikne na WWW odkaz uvedený v mailu a upozorní tak odesílatele, že si nepřeje zasílání dalších nabídek.
 V případě nesouhlasu s možným posmrtným dárcovstvím orgánů je v ČR potřeba registrace do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.